Tamias bulleri is een zoogdier uit de familie van de eekhoorns (Sciuridae). De wetenschappelijke naam van de soort werd voor het eerst geldig gepubliceerd door J.A. Allen in 1889.

Voorkomen 
De soort komt voor in Mexico.

Eekhoorns
Endemisch dier uit Mexico
IUCN-status kwetsbaar